Een verkeersweg:
 N756 (België)
 N756 (Frankrijk)
 N756 (Nederland), zie Provinciale weg 756

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing